3 miejscowości w Polsce: 
 Feliksowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Dębowa Łąka
 Feliksowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Stupsk
 Feliksowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski.
Miejscowości na Białorusi
 Feliksowo – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Feliksowo – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.